reaktancja (elektryczność)
 reaktancja (psychologia)